Polecat steht für:

 Polecat (Band), US-amerikanische Band
 Polecat (Kettenfahrzeug), Kettentransportfahrzeug
 Polecat (Tennessee), Ort im Humphreys County, Tennessee, USA
 Polecat, unbemannte Tarnkappendrohne, siehe Lockheed Martin P-175

Siehe auch:
 The Polecats, New Wave- und Rockabilly-Revival-Band